Le terme tournée peut faire référence à :

 La tournée d'un artiste ou d'un groupe artistique : une série de représentations se déplaçant de ville en ville, à l'échelle d'un pays, d'un continent ou du monde entier ;
 Tournée est un film français réalisé par Mathieu Amalric, sorti le  ; 
 Tournée est un album en concert de Paolo Conte, paru en 1993 ;
 Tournée 2 est un album en concert de Paolo Conte, paru en 1998.
 La tournée d'une équipe sportive : une série de matchs se déplaçant de ville en ville, à l'échelle d'un ou plusieurs pays :
 Dans le domaine du rugby à XV : Tournée
 « Offrir sa tournée » désigne le fait de payer les consommations de plusieurs personnes dans un débit de boissons. Par extension, payer une « tournée générale » consiste à offrir une consommation à toutes les personnes présentes ;
 Tournée Générale est un groupe français de chanson française créé en 2003.